Гоголь (Bucephala clangula) — вид качок роду гоголь (Bucephala)
 Гоголь — російський телесеріал.
 Гоголь — українське прізвище.

Інше 
 Gogol Bordello
 Гоголь-моголь